Soula (Ariège), een gemeente in Ariège, Frankrijk
 Soula (Frans-Guyana), een dorp in Frans-Guyana, Frankrijk